Антонио Агостино Адамини (Антон Устинович Адамини; 25 декабря 1792 — ) — русский архитектор итало-швейцарского происхождения.

Биография 
Происходил из семьи архитекторов Адамини. Родился 25 декабря 1792 года в Бигоньо, близ Лугано италоязычного тессинского кантона Швейцарии. Он был племянником Томмазо (Фома Леонтьевич) Адамини (1764—1828), который вместе со своим сыном, Львом (1789—1854), был на русской службе с 1816 года; Доменик (Дементий Фомич) (1792—1860) поступил на неё спустя 2 года — вместе с Антонио, который на русский манер стал называться Антон Устинович.

С 1818 года был на русской службе: подмастерьем каменных дел на восстановлении после пожара Большого театра и на строительстве Елагина дворца.

С 1825 года был помощником Монферрана по постройке Исаакиевского собора и постановке Александровской колонны. В 1830 году получил чин X класса; 29 августа 1834 года был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.

Участвовал в работе по надстройке дома певческой капеллы (1836). После пожара Зимнего дворца он, вместе со своим двоюродным братом Л. Ф. Адамини, был включён — 18 апреля 1838 года — в число «каменных дел мастеров» и за выполненные восстановительные работы получил — в марте 1839 года — чин коллежского асессора, годовой оклад жалованья (4000 руб.) и золотую медаль «в память возобновления Зимнего дворца».

Антонио Адамини — автор памятников, посвящённых Отечественной войне 1812 года — на Бородинском поле, в Малоярославце, в Смоленске и Полоцке.

Умер  года.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1834)
 Золотая медаль «За возобновление Зимнего дворца» (1839)
 Бриллиантовый перстень (1839)

Примечания

Литература 
 
 
 Адомини Антон Августин. (Устинович) // Словарь русскихъ художниковъ. — Сост. Н. П. Собко. — Т. 1. — Вып. 1. — , 1893. — Стлб. 40—42.

Ссылки 
 http://library.pgups.ru/jirbis2/files/adamini.pdf

Родившиеся в кантоне Тичино
Архитекторы Российской империи XIX века
Архитекторы Санкт-Петербурга
Авторы памятников и мемориалов
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Награждённые медалью «За возобновление Зимнего дворца»
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище